El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2019 fou la tercera cursa del temporada 2019 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 3 i 5 de maig de 2019.

Resultats

MotoGP

Moto2 
La cursa originalment marcada per a 23 voltes va ser interrompuda amb la bandera vermella a la primera volta a causa d'una col·lisió múltiple què va requerir que els serveis mèdics atenguessin en pista als pilots ferits. La cursa va ser reiniciada amb la duració de 15 voltes.

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

2019
Competicions motociclistes del 2019
2019